Сколобов — сёла в Житомирской области Украины:
 Сколобов (Хорошевский район)
 Сколобов (Пулинский район)